Biografies:
 Sant Benet II, papa del segle VII
 Sant Benet d'Aniana, benedictí, reformador de l'orde benedictí al segle IX
 Sant Benet d'Avinyó o Benet el Pontífex
 Sant Benet Biscop, abat benedictí britànic del segle VII
 Sant Benet Menni, frare de l'orde dels Germans de Sant Joan de Déu (1847-1914)
 Sant Benet de Núrsia, fundador de l'Orde de Sant Benet al segle V
 Sant Benet de Palerm, o Benet el Negre, germà llec franciscà al segle XVI
 Josep de Sant Benet (Signy l'Abbaye, 1654 - Abadia de Montserrat, 1723), escriptor i escultor benedictí
 Toponímia:
 Sant Benet de Bages, monestir del Bages
 Sant Benet (Susqueda), muntanya a Susqueda
 Ermita de Sant Benet i Santa Llúcia, ermita d'Alcalà de Xivert (Baix Maestrat)
 Sant Benet de Mataró, cenobi desaparegut de la ciutat de Mataró comunitat que s'integrà al monestir de Sant Benet de Montserrat
 Monestir de Sant Benet de Montserrat comunitat de monges benedictines al municipi de Marganell (Bages)
 Miscel·lània:
 Orde de Sant Benet
 Regla de sant Benet